Суперкубок Фарерських островів з футболу 2015 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 лютого 2015 року між чемпіоном Фарерських островів Б36 Торсгавн та володарем кубка Фарерських островів Вікінгур. Матч завершився перемогою Вікінгура в серії післяматчевих пенальті 5:3 після рахунку основного часу матчу 3:3.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на faroesoccer.com 

2015
Фарерські острови